Отис — антропоним английского происхождения.

Фамилия 
 Отис, Джеймс (1725—1783) — американский адвокат и памфлетист, политический деятель.
 Отис, Джонни (1921—2012) — американский музыкант, руководитель оркестра, прозванный «крёстным отцом ритм-н-блюза».
 Отис, Джордж Александр (; 1830—1881) — американский хирург.
 Отис, Кэрри (; род. 1968) — американская топ-модель и актриса кино.
 Отис, Харрисон Грей (; 1837—1917) — американский генерал, издатель газеты «Лос-Анджелес Таймс» ()
 Отис, Элвелл (, 1838—1909) — американский генерал-майор, участник ряда войн, генерал-губернатор Филиппин.
 Отис, Элиша Грейвс (; 1811—1861) — американский изобретатель безопасного лифта (система задержки лифта в шахте при обрыве каната), основатель компании Otis Elevator Company.

Имя 
 Отис Раш (, род. 1934) — американский блюзовый гитарист.
 Отис Рэдинг () — американский соул-певец.
 Отис () — персонаж серии игр Half-Life.
 Отис (род. 1991) — американский рестлер.

Примечания